Trializm (Austro-Węgry)
 Trializm (Niemcy)